Ten artykuł prezentuje listę wszystkich odcinków serialu Dzień, który zmienił moje życie.

Bibliografia 
 
Listy odcinków seriali telewizyjnych